Окопипила има више значења:

 Окопипила (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окопипила (Сан Пабло дел Монте), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику